

Personnes

Patronyme 

 Alberto Nariño Cheyne (1903-?), personnalité colombienne.
 Alexander George Cheyne (1907-1983), footballeur écossais.
 Charles Cheyne ( vicomte Newhaven ; 1625–1698), homme politique anglais.
 
 Jordan Cheyne (1991-), coureur cycliste canadien.
 Thomas Kelly Cheyne (1841-1915), exégète anglais.
 William Cheyne (2 vicomte Newhaven ; 1657-1728), homme politique anglais.

Prénom 
 Cheyne Rahme (1991-), athlète sud-africain.

Entreprises 
Éditions Cheyne, maison d'édition française.
 Cheyne Capital, société d'investissement britannique.